

Integralne części wsi w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 2
 Stefankowo – część wsi Pieńpole w woj. mazowieckim, w pow. mławskim, w gminie Stupsk
 Stefankowo – część wsi Grodkowo-Zawisze w woj. mazowieckim, w pow. sierpeckim, w gminie Sierpc

Zobacz też 
 Stefanów, Stefanowo